De volgende personages uit het werk van J.R.R. Tolkien:
Tar-Aldarion - de zesde koning van Númenor, had als geboortenaam Anardil.
Anardil (Gondor) - de zesde koning van Gondor.